Muna může znamenat:

místopisné jméno
 Muna (přítok Leny) – řeka v Saše v Rusku, přítok Leny
 Muna (přítok Kanozera) – řeka v Murmanské oblasti v Rusku, přítok Kanozera
 Muna (ostrov) – ostrov v Indonésii
 Muna (Mexiko) – město v Mexiku

osobní jméno
 Muna al-Husajn - manželka jordánského krále Husajna I.

příjmení osob
 Alois Muna (1886–1943) – československý politik

jiný význam
 Muna (Mikulovice) – bývalý muniční sklad a továrna na výrobu munice nedaleko Mikulovic v okrese Jeseník
 Muna (album) – hudební album Markéty Irglové (2014)
 muna myší – jiné pojmenování primáta makiho trpasličího

Rozcestníky - místopisné jméno